Il BMW Open 2004  è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa.
È stata la trentunesima edizione del BMW Open,
che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2004.
Si è giocato a Monaco di Baviera in Germania, dal 26 aprile al 3 maggio 2004.

Campioni

Singolare 

 Nikolaj Davydenko ha battuto in finale  Martin Verkerk 6-4, 7-5

Doppio

 James Blake /  Mark Merklein hanno battuto in finale  Julian Knowle /  Nenad Zimonjić 6-2, 6-4

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 2004